Days of Daring – cortometraggio del 1920 diretto da Tom Mix
Days of Daring – cortometraggio del 1929 diretto da Walter Fabian